Никола́й Ио́сифович Сиротю́к  (; род. 9 июля 1915, село Текливцы, ныне Крыжопольский район Винницкой области — † ) — украинский литературовед и писатель.

Окончил Одесский университет. Работал в Институте литературы АН УССР, с 1966 г. профессор Театрального института и Института иностранных языков в Киеве. Опубликовал ряд трудов о современной украинской литературе, в том числе монографии «Украинская историческая проза за 40 лет» (; 1958) и «Украинский советский исторический роман» (; 1962), книги о писателях Иване Микитенко (1959) и Зинаиде Тулуб (1968) и др.

Автор романов «Побратался сокол» (; 1964) и «Забелели снега» (; 1975), сборника рассказов «На тернистых дорогах» (; 1961) и др.

Примечания

Ссылки 

 Микола Сиротюк. Забіліли сніги 

Украинские писатели
Писатели Украины
Литературоведы Украины
Писатели СССР
Литературоведы СССР
Родившиеся в Крыжопольском районе
Родившиеся в 1915 году
Родившиеся 9 июля
Персоналии по алфавиту
Выпускники Одесского университета